Als Europameisterschaft 1934 oder EM 1934 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1934 stattfanden:

 Boxeuropameisterschaften 1934 in Budapest (Ungarn)
 Eishockey-Europameisterschaft 1934 im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft 1934 in Mailand (Italien)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1934 in Seefeld in Tirol (Österreich)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1934 in Hamar (Norwegen)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1934 in Genua (Italien)Kanurennsport-Europameisterschaften 1936
 Kanurennsport-Europameisterschaften 1934 in Kopenhagen (Dänemark)
 Leichtathletik-Europameisterschaften 1934 in Turin (Italien)
 Motorrad-Europameisterschaft 1934 in Assen (Niederlande)
 Ringer-Europameisterschaften 1934 in Rom (Italien) und Stockholm (Schweden)
 Ruder-Europameisterschaften 1934 in Luzern (Schweiz)
 Schwimmeuropameisterschaften 1934 in Magdeburg (Deutsches Reich)
 Wasserball-Europameisterschaft 1934 in Magdeburg (Deutsches Reich)

!
1934